Rabillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Hyssopus officinalis; o
 el nombre común de la planta Lolium temulentum.